A Brandmánia egy színes, magyarul beszélő, ismeretterjesztő televíziós műsor, amelyet az RTL-en sugároznak heti egyszer éjjel, 2012. szeptember 6. óta. A műsorvezető szerepét korábban Istenes Bence, jelenleg Simon Krisztián tölti be.

Források 

Az RTL saját gyártású műsorai
Az RTL saját gyártású műsorai